12-я параллель южной широты — воображаемая линия, проходящая по поверхности южного полушария Земли. Общая длина параллели составляет 39 205 километров или около 98 % от длины экватора. Параллель находится в 1327 километрах от экватора и в 8675 километрах от Южного полюса.

Один градус имеет длину 108,903 километра.

Проходит через 
Начиная от Гринвичского меридиана на восток, 12-я параллель южной широты проходит через Атлантический океан, Африку, Индийский океан, Австралию, Океанию, Тихий океан, Южную Америку:

 {| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Координаты
! scope="col" | Страна, территория или море
! scope="col" | Примечания
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Бенгела
Южная Кванза
Бенгела
Южная Кванза
Уамбо
Бие
Мошико
|-
| 
! scope="row" | 
|Северо-Западная провинция
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Около 3 км — Верхняя Катанга
|-
| 
! scope="row" | 
|Северо-Западная провинция
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
|Верхняя Катанга
|-
| 
! scope="row" | 
|Луапула
Северная провинция
Восточная провинция
|-
| 
! scope="row" | 
|Северный регион:
 Мзимба
 Нхата Бэй
|-valign="top"
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | озеро Ньяса
| style="background:#b0e0e6;" | * Территориальные воды * Территориальные воды Мозамбика * Территориальные воды  — эксклав острова Чисумулу — проходит севернее * Территориальные воды Мозамбика * Территориальные воды  — эксклав острова Ликома — проходит севернее* Территориальные воды Мозамбика
|-
| 
! scope="row" | 
|Ньяса
Кабу-Делгаду
|-valign="top"
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Индийский океан
| style="background:#b0e0e6;" | Мозамбикский пролив — Проходит южнее острова Нгазиджа,  — Проходит севернее острова Анжуан, 
|-
| 
! scope="row" | 
|Анциранана
|-valign="top"
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Индийский океан
| style="background:#b0e0e6;" | Проходит между островами Норт-Килинг и ,  Проходит севернее Островов Ашмор и Картье и рифа Хиберния, 
|-valign="top"
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Тиморское море
| style="background:#b0e0e6;" | Проходит южнее острова Батерст,  Проходит через  — между островом Мелвилл и материком,  Проходит через залив Ван-Димен
|-
| 
! scope="row" | 
| Арнем-Ленд, Северная территория
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Арафурское море
| style="background:#b0e0e6;" | Bocaut Bay
|-
| 
! scope="row" | 
| полуостров Арнем-Ленд, Северная территория
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Арафурское море
| style="background:#b0e0e6;" | залив Каслри — проходит южнее , 
|-
| 
! scope="row" | 
| остров Элко и полуостров Арнем-Ленд, Северная территория
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Арафурское море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|  и полуостров Арнем-Ленд, Северная территория
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Залив Карпентария
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Кейп-Йорк, Квинсленд
|-valign="top"
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Коралловое море
| style="background:#b0e0e6;" | Проходит южнее острова Ванатинаи,  Проходит южнее острова Реннелл,  Проходит южнее острова Ваникоро, 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Тихий океан
| style="background:#b0e0e6;" | Проходит севернее острова Тикопиа, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Лима
Регион Лима
Хунин
Уанкавелика
Хунин
Уанкавелика
Хунин
Куско
Мадре-де-Дьос
|-
| 
! scope="row" | 
|Пандо
Ла-Пас
Пандо
Бени
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Рондония Мату-Гросу Токантинс Баия
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|}

Примечания 

Широта